Johanna III. ist der Name folgender Personen:
 Johanna III. (Burgund) (1308–1347), älteste Tochter des französischen Königs Philipp V. und der Pfalzgräfin Johanna II. von Burgund.
 Johanna III. (Navarra) (1528–1572), Gräfin von Rodez und Königin von Navarra